Nevels en gaswolken, een term uit de astronomie
 Nebula (geslacht), een geslacht van vlinders
 Nebula (band), een stonerrockband
 Nebula (Marvel), een personage in de Marvel-comics